La Grande Muraille est le titre de plusieurs œuvres :
 La Grande Muraille, film de Frank Capra (1932)
 La Grande Muraille (The Great Wall, 長城), film de Zhang Yimou (2016)
 La Grande Muraille, sixième album de la bande dessinée Jugurtha, sorti en 1980
La Grande Muraille, pièce de Max Frisch

Voir aussi 
 
 Grande Muraille de Chine
 La grande muraille, monument de Chartrier-Ferrière en Corrèze

Homonymie de titre